Prins Gustaf kan avse

Personer
 Prins Gustaf (1568-1607), Erik XIV:s son Gustav Eriksson Vasa
 Prins Gustaf av Sverige och Norge, (1827–1852), sångarprinsen, son till Oscar I
 Prins Gustaf (1799–1877), Gustav IV Adolfs son Gustav Gustavsson av Wasa
 Prins Gustaf (1746–1792), den senare Gustav III
 Prins Gustaf (1858–1950), den senare Gustav V

Fartyg
 Prins Gustaf (fartyg) – ett svenskt linjeskepp byggt 1758
 S/S Prins Gustaf – ett fartyg byggt vid Motala Verkstad, sjösatt 1855
 M/S Prins Gustaf – ett passagerarfartyg sjösatt 1956

Film
 Prins Gustaf (film) – en svensk dramafilm från 1944